Дмитрий Устрицкий (; 8 мая 1975, Таллин) — эстонский футболист, нападающий. Выступал за национальную сборную Эстонии.

Биография 
Воспитанник таллинского СК «Копли» и юношеской команды «Вигри», тренер — Эдуард Вырк.

Начал выступать на взрослом уровне в 16-летнем возрасте в составе клуба «Транс» (Нарва) в первенстве Эстонской ССР.

В 1992 году дебютировал в независимом чемпионате Эстонии в составе таллинского клуба «Вигри», переименованного вскоре в «Тевалте». В сезоне 1992/93 стал лучшим бомбардиром своего клуба с 11 голами. Однако в следующем сезоне клуб усилился более опытными игроками, и форвард потерял место в основе, а к концу сезона «Тевалте» и вовсе был дисквалифицирован за подкуп соперников.

С 1994 года выступал в составе «Таллинна Садам», с этим клубом становился призёром чемпионата и обладателем Кубка Эстонии. В весенней части сезона 1997/98 играл за «Лелле» в переходном турнире между клубами высшего и первого дивизионов, забил 13 голов в 8 матчах.

С 1999 года играл за «Тулевик», в своём первом сезоне помог клубу добиться наивысшего успеха в истории — серебряных медалей. Неоднократно был лучшим бомбардиром своего клуба, регулярно входил в десятку лучших бомбардиров чемпионата. В 2003 году выступал за дебютанта высшей лиги «Валгу», в которой также стал лучшим снайпером с 7 голами, затем снова вернулся в «Тулевик».

Завершил профессиональную карьеру в 2006 году. В дальнейшем выступал за любительские клубы в низших дивизионах.

Всего в высшем дивизионе Эстонии сыграл 271 матч и забил 125 голов.

После окончания карьеры работал детским тренером в «Тулевике», «Флоре», «Левадии», «Нымме Калью». По состоянию на 2020 год работает учителем физкультуры в таллинской средней школе № 53.

Карьера в сборной 
Сыграл четыре матча за молодёжную сборную Эстонии.

Дебютировал в национальной сборной Эстонии 9 мая 1998 года в товарищеской игре против Мексики (0:6), выйдя на замену на 83-й минуте вместо Марко Кристала. Впервые отличился в своём втором матче, 18 августа 1999 года против сборной Армении. Последний матч провёл 16 февраля 2003 года против Китая. Всего в составе сборной Эстонии 17 раз выходил на поле (ни один из матчей не отыграл полностью) и забил один гол.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Эстонии (2): 1997/98, 1999
 Бронзовый призёр чемпионата Эстонии (1): 1996/97
 Обладатель Кубка Эстонии (2): 1996, 1997
 Обладатель Суперкубка Эстонии (1): 1996

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Эстонский спортивный биографический лексикон

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Тевалте»
Игроки ФК «Таллинна Садам»
Игроки ФК «Лелле»
Игроки ФК «Вильянди»
Игроки ФК «Валга Уорриор»